Еннеді - топонім

 Еннеді - гірське плато на північному сході Чаду.
 Еннеді - регіон в Чаді.